Szana ist der Name von:

 Tamás Szana (1844–1908), Journalist
 Sándor Szana (1868–1926), ungarischer Mediziner
 Sigismund Szana (1870–1929), Bankier
 Antal Szana (1905–1942)
 Bernhard Stern-Szana (1867–1927), deutschbaltisch-österreichischer Schriftsteller, Historiker, Journalist, Korrespondent, Reiseschriftsteller, Kritiker, Kulturhistoriker und Redakteur des Neuen Wiener Tagblatts